Aufschüttung steht für:
 Damm (Wall)
 Halde
 Wall, siehe Feldbefestigung
Siehe auch:
 :Kategorie:Aufgeschütteter Berg
 Schüttung